Serial ATA, een soort verbinding ontworpen voor het transport van gegevens tussen de computer en de harde schijf of dvd-/cd-speler.
 Sáta, een plaats en gemeente in het Hongarije.
 SATA International, een luchtvaartmaatschappij, gevestigd op de Azoren
 Sata (Kagoshima), een gemeente in de Japanse prefectuur Kagoshima